Franciaország
Sainte-Florence, település Gironde megyében
Sainte-Florence, település Vendée megyében